John Lauridsen, calciatore danese
 Mathias Lauridsen, supermodello danese
 Morten Lauridsen, compositore e direttore di coro statunitense